Хаджиева — женский вариант фамилии Хаджиев. Известные носители:
 Хаджиева, Нэлли Джемалдиновна (1939) — народная артистка РСФСР.
 Хаджиева, Рашида Галиакбаровна (1948) — советская и казахская актриса, театральный педагог. Заслуженная артистка Казахской ССР (1987).